RKS Górnik Rybnik – wielosekcyjny klub sportowy
 Górnik Rybnik (żużel)